Imię i nazwisko to noszą m.in.:
 Rafał Augustyn (ur. 1951) – kompozytor muzyki poważnej
 Rafał Augustyn (ur. 1984) – lekkoatleta chodziarz